Mondiali 1994 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1994:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1994 – 45ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1994 – 32ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1994 – 32ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1994 – 15ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1994 – 26ª edizione

Canoa polo 
Campionato mondiale di canoa polo 1994 – 1ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1994 – 24ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1994 – 91ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1994 – 67ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1994 – 39ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1994 – 45ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1994 – 36ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1994 – 16ª edizione

Duathlon 
Campionati del mondo di duathlon del 1994 – 5ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1994 – 15ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di equitazione 1994 – 2ª edizione

Ginnastica artistica 
Campionati mondiali di ginnastica artistica 1994 – 29ª edizione (individuale) e 30ª edizione (a squadre)

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica ritmica sportiva 1994 – 18ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 1994 – 58ª edizione
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio femminile 1994 – 3ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale femminile di hockey su pista 1994 – 2ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1994 – 8ª edizione
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1994 – 8ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1994 – 14ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1994 – 12ª edizione

Kendo 
Campionati mondiali di kendo 1994 – 9ª edizione

Lacrosse 
Campionato mondiale di lacrosse 1994 – 7ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1994 – 46ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1994 – 46ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1994 – 38ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1994 – 31ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1994 – 14ª edizione

Mountain bike 
Campionati del mondo di mountain bike 1994 – 5ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 1994 – 7ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1994 – 12ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1994 – 12ª edizione
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1994 – 12ª edizione

Pallanuoto 
Campionati mondiali di pallanuoto maschile 1994 – 7ª edizione
Campionati mondiali di pallanuoto femminile 1994 – 3ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1994 – 13ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1994 – 12ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1994 – 39ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1994 – 84ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1994 – 86ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1994 – 33ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1994 – 36ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1994 – 22ª edizione

Rugby a 15 
Coppa del Mondo di rugby femminile 1994 – 2ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1994 – 43ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1994 – 14ª edizione

Skeleton 
Campionati mondiali di skeleton 1994 – 7ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1994 – 8ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1994 – 66ª edizione maschile e 8ª femminile

Superbike 
Campionato mondiale Superbike 1994 – 7ª edizione

Supercross 
Campionato mondiale di supercross 1994 – 3ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1994 – 46ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1994 – 18ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1994 – 20ª edizione

Triathlon 
Campionati del mondo di triathlon del 1994 – 6ª edizione

Triathlon long distance 
Campionati del mondo di triathlon long distance del 1994 – 1ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1994 – 15ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1994 – 13ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1994 – 11ª edizione